En glottal frikativa är ett konsonant språkljud. Det finns i två varianter:

 Tonlös glottal frikativa, IPA-tecken 
 Tonande glottal frikativa, IPA-tecken

Se även
 Glottal konsonant
 Frikativa

Konsonantljud